Dan Bordeianu se poate referi la:

 Dan Bordeianu (n.1975), actor
 Dan Bordeianu (n.1967), deputat